Lunar Surface Magnetometer (LSM), experimento instalado en el ALSEP de las misiones Apolo, destinado a medir el magnetismo lunar, utilizando para ello tres sensores magnéticos situados en el extremo de tres brazos aislantes perpendiculares entre sí. 
    
Este conjunto tiene la posibilidad de ser orientado en cualquier dirección con el fin de efectuar las mediciones deseadas, según uno de los tres modos previstos: 

1. exploración previa del emplazamiento para identificar las influencias magnéticas permanentes del lugar, para tenerlas en cuenta a la hora de interpretar los valores registrados.

2. modo científico o normal de funcionamiento que mide de forma continua la dirección e intensidad de los campos magnéticos.

3. efectuando un calibrado automático cada 12 horas en el que se comprueba la precisión de los sensores para corregir las posibles desviaciones del calibrado original. La precisión del mismo es del orden de 0,2 gammas.

Programa Apolo